Александр Павлович Сотников (,  — , ) — российский дирижёр, специалист по балетному репертуару.

Окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных и аспирантуру при нём, ученик Арнольда Каца.

Работал в Пермском театре оперы и балета, в Одессе, в Улан-Удэ, сотрудничал с Государственным академическим ансамблем народного танца под руководством Игоря Моисеева.

В 1985—1992 гг. приглашённый дирижёр Большого театра, затем в 1995—2002 гг. штатный дирижёр балетной труппы. В 2000 году участвовал как дирижёр-постановщик в восстановлении на сцене Большого «Дочери фараона» Цезаря Пуни (балетмейстер Пьер Лакотт) — по словам рецензента, заново собрав музыку спектакля из разрозненного исходного материала.

Работал также в Португалии, Японии, Венгрии, Грузии. В 1992 году руководил восстановлением балета Игоря Стравинского «Аполлон Мусагет» на сцене Датского королевского балета.

Примечания

Ссылки 
 Страница Александра Сотникова в архиве Большого театра
 Памяти Александра Сотникова: страница на сайте Бурятского театра оперы и балета

Балетные дирижёры России
Академические музыканты России
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Дирижёры Большого театра